Raia è un cognome di lingua italiana.

Varianti 
Il cognome non presenta varianti.

Origine e diffusione 
Cognome tipicamente siciliano e campano, è presente prevalentemente nel napoletano.

Potrebbe avere origine lusitano-spagnola e derivare dal Plan de Raia, zona portoghese al confine con l'Estremadura. In alternativa potrebbe derivare dal termine raja, usato in Sicilia per riferirsi alla razza.

In Italia conta circa 936 presenze.

Persone

Note

Altri progetti 

Cognomi italiani